Ел Химбал има више значења:

 Ел Химбал (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Химбал (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Химбал (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику